Немања Тошић је име и презиме следећих људи:

 Немања Тошић (1986), бивши српски фудбалер
 Немања Тошић (1997), српски фудбалер